The Gathering, holland zenekar
The Gathering, az izraeli Infected Mushroom együttes albuma
The Gathering, a kaliforniai Testament thrash metal zenekar albuma
The Gathering, sokszereplős számítógépes játékok egyike Norvégiában
The Gathering, a Babylon 5 amerikai sci-fi tévésorozat bevezető filmje